Llocnou de Sant Jeroni kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Llocnou de Sant Jeroni (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Llocnou de Sant Jeroni (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar